Аты́н или Оты́н (; ; ; ) — распространённый в Ферганской долине и вокруг нее женский религиозный исламский титул. Атынами называют в основном и прежде всего учительниц самоучек специальных исламских домашних школ для девочек, которые до прихода советской власти в Среднюю Азию, были широко распространены по всему региону, но в основном в Ферганской долине и вокруг нее. В советские времена эти школы были официально запрещены и объявлены вне закона, а атыны преследовались правоохранительными органами и спецслужбами СССР. Тем не менее, известно подпольное существование таких школ в СССР.  

Также атынами называли и называют в Ферганской долине женщин, получивших религиозное образование, а также женщин, хорошо знающих ислам и его законы. Без атынов не проходили похороны или свадьбы, а также различные религиозные праздники и обряды. Обычно титул атына прикрепляли к имени женщины, например, Азиза-атын, Максуда-атын, Фатима-атын и тому подобное. Атыны практикуют в Ферганской долине и вокруг нее и в настоящее время, но на неофициальном и даже подпольном статусе, так как республики Средней Азии являются светскими государствами, и занятие религиозным обучением без соответствующего разрешения является вне закона. Атыны прежде всего распространены у узбеков, а также у южных и западных киргизов, частично у южных казахов и частично у северных таджиков. Все эти вышеупомянутые народы живут в Ферганской долине и вокруг нее.

См. также 
 Женщина в исламе

Литература 
 Отин / Национальная энциклопедия Узбекистана / Ташкент, 2000-2005.
 В. В. Парахневич, Атыны в Средней Азии, Ташкент. 1988.
 Rasanayagam, Johan (2010-11-08). Islam in Post-Soviet Uzbekistan: The Morality of Experience. Cambridge University Press. ISBN 9781139495264.
 Corcoran-Nantes, Yvonne (2013-07-04). Lost Voices: Central Asian Women Confronting Transition. Zed Books Ltd. ISBN 9781848137295.
 Northrop, Douglas (Spring 2001). "Subaltern Dialogues: Subversion and Resistance in Soviet Uzbek Family Law". Slavic Review. The American Association for the Advancement of Slavic Studies. 60 (1): 115–139. doi:10.2307/2697646. JSTOR 2697646.
 Corcoran-Nantes, Yvonne (2005). Lost Voices: Central Asian Women Confronting Transition. London, New York: Zed Books. p. 141. ISBN 1-84277-537-5.
 Kamp, Marianne R. (Summer–Autumn 2001). "Three Lives of Saodat: Communist, Uzbek, Survivor". The Oral History Review. 28 (2): 21–58

Духовные звания в исламе
Женщина в исламе
Ислам в Узбекистане
Ислам в Таджикистане
Ислам в Киргизии
Ислам в Казахстане